Mescalero (New Mexico), plaats in de Verenigde Staten
Mescalero (volk), inheems Amerikaans volk
Mescalero (album), muziekalbum van ZZ Top